Cockatoo Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Cockatoo Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Cockatoo Creek (Durack River), Nebenfluss des Durack River in Western Australia
 Cockatoo Creek (Minnie River), Nebenfluss des Minnie River in Western Australia
 Cockatoo Creek (Saxby River), Nebenfluss des Saxby River in Queensland